hrabstwo Kane (ang. Kane County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Kane (ang. Kane County) w USA, w stanie Utah